Synt eller synth kan syfta på:

 Synt – ett musikinstrument, se synthesizer
 Syntmusik – en musikgenre
 Syntpop – en avknoppning från syntmusiken
Syntklubb – en klubb som spelar syntmusik, som syntpop eller EBM